Чечевичная похлёбка:
 Чечевичная похлёбка — разновидность супа.
 «» (чечевичное варево; «кушанье из чечевицы», ) — ветхозаветный сюжет, представленный также в живописи; фразеологизм, означающий «бесценок, почти даром».

См. также 
 Чечевичный айнтопф (нем.)
 Потаж (фр.)

Примечания